

Geografia 
 Damas – distretto della Costa Rica nella provincia di San José
 Isla Damas – isola del Cile centrale

Persone 
 Roger de Damas – generale francese
 Juan Velasco Damas – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Léon-Gontran Damas – scrittore, poeta e politico francese
 Vedova di Damas –  prima moglie di Agatocle, tiranno di Siracusa
 Vítor Damas – calciatore portoghese

Altro 
 Damas de Blanco – movimento di opposizione al governo cubano